

Населені пункти та їхні частини
 Вежбово — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежбово — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Вежбово — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Вежбово — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Вежбово — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежбово — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежбово — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежбово — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вежбово — лісова осада в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки